Гу́на А́болиня (; ) — латвийская футболистка, защитница лиепайского клуба «Металлург». Выступала за женскую сборную Латвии.

Карьера

Клубная карьера 
Как воспитанница салдусского футбола, Гуна Аболиня начала играть в местной команде «Лутрини». В 2008 году она перешла в ряды литовского чемпиона «Гинтра Университетас», в составе которой сыграла в последнем розыгрыше Кубка УЕФА перед реорганизацией.

В 2010 году Гуна Аболиня присоединилась к лиепайскому «Металлургу», с которым в этом же году выиграла чемпионат Латвии.

В августе 2012 года Гуна Аболиня была отдана в аренду клубу «Сконто/Цериба» на время проведения квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Карьера в сборной 
Впервые в сборную Латвии Гуна Аболиня была вызвана в ноябре 2006 года на матчи предварительного раунда чемпионата Европы, и в первом же матче против сборной Израиля (0:3), 18 ноября, дебютировала в рядах сборной.

Достижения

Командные 
 Чемпионка Латвии (3): 2006, 2010, 2012
 Серебряный призёр чемпионата Латвии (2): 2007, 2011.
 Чемпионка Литвы (2): 2008, 2009

Личные 
 Футболистка года в Латвии (3): 2006, 2007, 2012

Примечания 

Футболистки Латвии
Игроки женской сборной Латвии по футболу
Игроки ЖФК «Лутрини»
Игроки ЖФК «Гинтра Университетас»
Игроки ЖФК «Металлург» Лиепая
Игроки ЖФК «Сконто/Цериба»